2 miejscowości w Polsce: 
 Wery – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Drzycim 
 Wery – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno